La VII edizione della Coppa dei Campioni della CSI ha visto trionfare per la quarta volta i russi dello .

Premier League

Gruppo A

Gruppo B

First League

Gruppo C

Gruppo D

Fase Finale 
 Due risultati (Dinamo vs Skonto 4–3 e Spartak vs Kaunas 2–0) sono stati sommati dalla prima fase

Finale

Classifica marcatori

Campioni 
(4º titolo)

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1999
Coppa dei Campioni della CSI
Competizioni sportive a Mosca